Lino Ricciuti – calciatore italiano
 Nicola Ricciuti – magistrato e politico italiano
 Riccardo Ricciuti – imprenditore e politico italiano
 Romeo Ricciuti – politico e imprenditore italiano